A Paszebahaenniut (p3-sb3-ḫˁỉ-n-nỉwt, „A város [=Théba]” fölött ragyogó csillag; görögösen Pszuszennész) ókori egyiptomi név. Ismert viselői:

 I. Paszebahaenniut, a XXI. dinasztia fáraója
 II. Paszebahaenniut, a XXI. dinasztia fáraója
 III. Paszebahaenniut, Ámon főpapja, valószínűleg az előbbivel azonos

Ókori egyiptomi nevek